Lubow Kozyriewa (1929–2015) – rosyjska biegaczka narciarska,
 Lubow Kozyriewa (ur. 1956) – rosyjska siatkarka.